Helyek:
Tecate, község Mexikó Alsó-Kalifornia államában
Tecate, település Mexikó Alsó-Kalifornia államában, az azonos nevű község központja
Egyéb:
Tecate, mexikói sör